Seznam držav po številu osvojenih medalj na Zimskih olimpijskih igrah 2018, ki so potekale v Pjongčangu, Južna Koreja.

Države so razvrščene po številu zlatih medalj. V primeru istega števila teh se upošteva število srebrnih in nato bronastih. Če ima več držav enako število vseh treh, se jih uvrsti na isto mesto po abecednem redu. Takšno uvrščanje je v skladu s pravili Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Na teh olimpijskih igrah bo na 102 tekmah v 15 športih razdeljenih več kot 100 medalj.

Medalje

Reference

Zimske olimpijske igre 2018